Le bâtiment du Vieil hôpital à Svilajnac (en serbe cyrillique :  ; en serbe latin : ) se trouve à Svilajnac, dans le district de Pomoravlje, en Serbie. Il est inscrit sur la liste des monuments culturels protégés de la République de Serbie (identifiant SK 1685).

Présentation

Références

Article connexe 
 Monuments culturels du district de Pomoravlje

Monument culturel protégé en Serbie
Svilajnac
Svilajnac